Frizzle Fry () — дебютный студийный альбом американской альтернативной метал-группы Primus, записанный на Caroline Records. Был выпущен в феврале 1990 года.

Об альбоме 
В 2002 году на студии Prawn Song Records альбом ремастировали, был добавлен дополнительный трек — «Hello Skinny/Constantinople», кавер на песни «Hello Skinny» и «Constantinople» группы The Residents.

Песня «John the Fisherman» была использована в видеоигре Guitar Hero II.

Трек Sathington Willoughby своей мелодией и вокальным исполнением является своеобразной отсылкой к известному хиту Napoleon XIV, They’re Coming To Take Me Away, Ha-Haaa!, написанному в 1966 году.

В альбоме содержится отрывок из композиции You Can’t Kill Michael Malloy группы The Spent Poets. Саму мелодию написал Адам Гейтс, близкий друг и сессионный музыкант Primus.

Список композиций

В записи участвовали 

Primus
 Лес Клейпул — бас-гитара, электроконтрабас, контрабас, вокал
 Ларри ЛаЛонде — электрогитара, акустическая гитара
 Тим «Herb» Александер — ударные

Production
 Тодд Хут — вторая акустическая гитара на «Toys»
 Стивен Маркуссен — ремастеринг
 Мэтт Мурман — второй инженер
 Primus — продюсер
 Рон Риглер — инженер
 Мэтт «Exxon» Уинегар — продюсер (кроме песни «Hello Skinny/Constantinople»)

Визуальная часть
 Пол Хаггард — дизайн обложки, фотограф
 Лэнс «Link» Монтойя — скульптура
 Snap — аэрография, мультипликация

Оркестр Sathington Willoughby
 Todd (Тодд Хут) — акустическая гитара
 Chunker (Ларри ЛаЛонде) — арчтоп акустическая гитара
 Exxon (Мэтт Уинегар) — игрушечное пианино
 Herb (Тим Александер) — игрушечный орган
 Snap (Лес Клейпул) — банджо, контрабас

Примечания 

Дебютные альбомы 1990 года
Альбомы Primus
Альбомы Caroline Records
Альбомы фанк-метала
Альбомы на английском языке
Альбомы США